

Рандлетт — місто, штат Оклахома
 Рандлетт — переписна місцевість, штат Юта